

Sigle 
 Video-laparo-chirurgia – tecnica chirurgica

Codici 
 VLC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Valencia, Manises-Valencia (Spagna)

Informatica 
 VLC media player – software multimediale